Caballo puede referirse a:

Fauna y flora 
 Caballo, Equus ferus caballus, macho de la yegua, y el nombre genérico para esta especie de mamíferos;

Juegos 
 Caballo, pieza del juego de ajedrez, cuya parte superior suele tener forma de cabeza de caballo;

Ciencia 
 Unidades de potencia:
 Caballo de vapor o caballo-vapor (CV), unidad de medida de potencia (= 735 W);
 Caballo de fuerza (HP), unidad de medida de potencia (= 745,6987158227022 W);
 Caballo fiscal, unidad de medida de la carga impositiva sobre un vehículo;

Lugares 
 Caballo (Nuevo México), lugar designado por el censo en Nuevo México, Estados Unidos;
 Isla Caballo, en Filipinas;
 Pico del Caballo, montaña en España;
 Caballito, barrio de la ciudad de Buenos Aires;

Miscelánea 
 el Caballo como elemento del folclore ecuatoriano;
 Caballo de Troya, artilugio mítico de la Guerra de Troya;
 El Caballito (estatua), nombre popular de la escultura ecuestre de Carlos IV en la Ciudad de México;
 Caballo con arcos, elemento de gimnasia artística;
 Signo del Caballo, en la astrología china;
 Caballo de Frisia, estructura defensiva para impedir el paso;
 Esqueleto de caballo, uno de los nombres vulgares de la especie vegetal Monstera deliciosa;
 «Caballo», nombre con el que conoce popularmente a la heroína.